101, évszám, az abban az évben történt események összefoglalója
 I. e. 101, évszám, az abban az évben történt események összefoglalója
 101, mint szám
101 (1986), David Dawkins, Chris Hegedus és D.A. Pennebaker filmje
 101, a Depeche Mode egyik albuma;